Zhongluotan (kinesiska: 钟落潭) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 31 kilometer nordost om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Zhongluotan är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Zhongluotan är det största samhället i trakten. Trakten runt Zhongluotan består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina